Alizé Cornet era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta in finale da Fiona Ferro con il punteggio di 6-1, 2-6, 6-1.

Teste di serie 

  Julia Görges (primo turno, ritirata)
  Caroline Garcia (secondo turno)
  Alizé Cornet (finale)
  Mihaela Buzărnescu (secondo turno)

 Tatjana Maria (primo turno)
 Kateryna Kozlova (ritirata)
 Dar'ja Gavrilova (secondo turno)
 Eugenie Bouchard (primo turno)

Wildcard 

  Ylena In-Albon (primo turno)
  Tess Sugnaux (primo turno)

 Simona Waltert (secondo turno)

Qualificate 

  Giulia Gatto-Monticone (primo turno)
  Varvara Gracheva (primo turno)
  Barbara Haas (primo turno)

 Allie Kiick (secondo turno)
 Jasmine Paolini (secondo turno)
 Anastasija Potapova (secondo turno)

Lucky loser 

  Han Xinyun (quarti di finale)

 Kristína Kučová (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Ladies Open Lausanne 2019